Ikki puede referirse a:
 Ikki de Fénix, personaje del manga y anime Saint Seiya;
 Ikki Tenryō, personaje del manga y anime Medabots;
 Ikki, una revista mensual de manga alternativo.
 Ikki el puercoespín, personaje del Libro de la Selva, de Rudyard Kipling.

Véase también 
 Ikkō-ikki, bandas de granjeros, nobles locales y sacerdotes del Japón feudal que se enfrentaban a los samurái.
 Ikkitōsen, una serie de anime.